Charron (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Charron (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes